Guy de Montlaur peut faire référence à :

 Guy de Montlaur (-1274), évêque de Valence (France)
 Guy de Montlaur (1918-1977), peintre français